Garrett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Garrett Township (Illinois)
 Garrett Township (Cimarron County, Oklahoma)
 Garrett Township (Johnston County, Oklahoma)